Osoby o tym nazwisku:
 Bonzie Colson – amerykański koszykarz
 Jeremy Colson – amerykański perkusista
 Martijn Colson – belgijski siatkarz
 Sam Colson – amerykański lekkoatleta
 Sydney Colson – amerykańska koszykarka